Lindenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Lindenhofer (* 1991), österreichischer Eishockeytorwart
 Wolfgang Lindenhofer, österreichischer Hairstylist und Make-up-Artist